Prinsessan Märtha kan ha flera betydelser:

Märtha av Sverige, ett antal personer
Prinsessan Märtha Louise av Norge, (född 1971) prinsessa av Norge och dotter till kung Harald V och drottning Sonja